Дауда Питерс (; родился 26 января 1999 года в Комсар, Гвинея) — бельгийский футболист гвинейского происхождения, полузащитник клуба «Ювентус».

Клубная карьера 
Питерс — воспитанник клубов «Льерс» и «Брюгге». В 2018 году он на правах свободного агента подписал контракт с итальянской «Сампдорией». В начале 2019 года Питерс перешёл в «Ювентус». Сумма трансфера составила 4 млн. евро. Для получения игровой практики Дауда начал выступать за команду дублёров. 29  июля 2020 года в матче против «Кальяри» он дебютировал в итальянской Серии A за основной состав. Дауда стал первым бельгийским футболистом в истории «Ювентуса». В этом же сезоне Питерс стал чемпионом Италии.

Международная карьера 
В 2016 году в составе юношеской сборной Бельгии Питерс принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против команд Шотландии, Азербайджана и Португалии.

Достижения 

Клубные

 «Ювентус»
 Победитель чемпионата Италии — 2019/2020

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Ювентус Некст Джен»